() est un mot anglais signifiant « possédé ». Il peut faire référence à :

Comics 

 , comics co-écrit par Geoff Johns et Kris Grimminger, dessiné par Liam Sharp et publié de  à .

Musique

Groupe 

 Possessed, groupe américain de death metal / thrash metal fondé en 1983.

Album 

 Possessed, démo du groupe Gojira (1997) ;

 Possessed, album du groupe Venom (1985) ;
 Possessed, album du groupe The Klezmatics (1997).

Téléfilm 

 Possessed, téléfilm américain de Steven E. de Souza en 2000.
 , téléfilm de Jerry Thorpe, diffusé en 1977.

Cinéma 

 , titre original des Possédés, film français d'Andrzej Wajda, sorti en 1988 ;
 , documentaire de Christopher Saint Booth et Philip Adrian Booth, sorti en 2009 ;

 , film hongkongais de David Lai, sorti en 1984 ;

 , titre original de Fascination, film américain de Clarence Brown, sorti en 1931 ;
 Possessed, titre original de La Possédée, film américain de Curtis Bernhardt, sorti en 1947 ;
  (Meng gui chu long), film hongkongais de David Lai, sorti en 1983 ;
 , film d'horreur malaisien de Bjarne Wong, sorti en 2006 :
 Possessed (Bulshin jiok), film sud-coréen de Lee Yong-ju, sorti en 2009.